Klimkówka (Gorlice)
 Klimkówka (Nowy Sącz)
 Klimkówka (Basses-Carpates)